Pareiasauria formam um grupo de médios a grandes pararrépteis herbívoros anapsídeos que floresceram durante o período Permiano.

Descrição

São conhecidos Pareiasauria de 60 centímetros a 3 metros de comprimento. É bastante entroncado, cauda curta e cabeça pequena. Estes animais tinham grande massas (pesos de 600 kg), pernas fortes, amplos e robustos pés e cauda curta. Eles foram protegidos com osteodermas, como uma defesa contra predadores. Mas a coisa mais incomum sobre eles eram os pesados crânios ornamentados. Os dentes multi-cúspides em forma de folha se assemelham aos das iguanas e outros herbívoros répteis. Esta dentição, em conjunto com o corpo são provas de uma dieta herbívora.

História Evolutiva
Os Pareiasauros aparecem subitamente no registro fóssil. É claro que esses animais evoluíram dos Nycteroleteridae, talvez uma forma de Rhipaeosauridae para preencher o grande nicho de herbívoros, que havia sido ocupada no início do período Permiano pelos pelicossauros Caseidae e antes disso os anfíbios Diadectidae e os répteis Edaphosauridae. Eles são muito maiores que os Diadectidae e semelhante ao  gigante pelicossauro Caseidae Cotylorhynchus. Na verdade, pode ter surgido do vácuo ecológico criado pela extinção dos Caseidae que permitiu aos Pareiasauria aparecerem de repente e se diversificarem rapidamente (no espaço de apenas dois milhões de anos). Embora os últimos Pareiasauros não serem maiores do que os primeiros que surgiram (muitos dos últimos eram menor), houve uma tendência definida no sentido de aumento de armadura.

Classificação
Alguns paleontólogos têm argumentado que os Pareiasauria incluem os ancestrais diretos das tartarugas modernas. O Crânio do Pareiassauro têm várias características das tartaruga e em algumas espécies foram desenvolvidos os escudos de osteodermas, possivelmente os precursores das carapaças das tartarugas. Jalil e Janvier, em uma grande análise das relações dos Pareiasauria, colocar como parentes próximos dos Pareiasauria anões, como os Pumiliopareia. No entanto, as relações exatas de tartarugas permanece controverso e o escudo dos Pareiasauria pode não ser homóloga as conchas das tartarugas.

Clados Associados
Hallucicrania (Lee, 1995). O clado Hallucicrania foi cunhado por Lee, para Lanthanosuchidae + (Pareiasauridae + Tartarugas). A hipótese de Lee para os Pareiasauria ficou menos provável depois da descoberta dos Odontochelys, uma tartaruga aquática de transição com dentes e cuja casca corresponde ao desenvolvimento embrionário das tartarugas modernas. Análises cladísticas recentes revelam que os Lanthanosuchidae são mais basais nos Procolophonomorpha e que o táxon irmão mais próximo dos Pareiasauria são os Nycteroleteridae (Müller & Tsuji 2007, Lyson et al., 2010) e estão os dois unidos ao clado Pareiasauromorpha (Tsuji et al. 2012).

Pareiasauroidea (Nopsca, 1928). O clado Pareiasauroidea ( em oposição à superfamília ou subordem Pareiasauroidea) foi usada por Lee (1995) para Pareiasauridae + Sclerosaurus. Estudos de cladísticas mais recentes colocam Sclerosaurus na subfamília procolophonideos Leptopleuroninae (Cisneros 2006, Sues & Reisz, 2008) o que significa que as semelhanças dos Pareiasauria são o resultado de convergências.

Pareiasauria (Seeley , 1988). Se nem Lanthanosuchideos ou Tartarugas estão incluídas no clado, os Pareiassaurias contém apenas a família monofiléticas Pareiasauridae.

Filogenia
Abaixo está o cladograma de Tsuji et al. (2013):

Bibliografia 
 Carroll, R. L., (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, W.H. Freeman & Co. New York, p. 205
 deBraga, M. & Rieppel, O. (1997) Reptile phylogeny and the interrelationships of turtles, Zool. J. Linnean Soc. 120: 281-354.
 Kuhn, O, 1969, Cotylosauria, part 6 of Handbuch der Palaoherpetologie (Encyclopedia of Palaeoherpetology), Gustav Fischer Verlag, Stuttgart & Portland
 Laurin, M. (1996), "Introduction to Pareiasauria - An Upper Permian group of Anapsids"
 Lee, M.S.Y. (1997), Pareiasaur phylogeny and the origin of turtles. Zool. J. Linnean Soc., 120: 197-280
 Mikko's Phylogeny Archive Hallucicrania - Pareiasauriformes
 Palaeos Anapsida: Hallucicrania

Pareiasauridae